Ранчо лас Хакарандас има више значења:

 Ранчо лас Хакарандас (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лас Хакарандас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику